Chevillard peut désigner :

 Un chevillard, qui est un grossiste en viande.

Toponyme 
 Chevillard, commune de l'Ain.
 voir aussi : Démographie de Chevillard (Ain)

Patronyme 

 Jacques-Louis Chevillard (1680-1751), graveur, éditeur et marchand d'estampes, spécialisé dans les arbres généalogiques ;
 Éric Chevillard (1964-), romancier ; cousin de Jean-Loup Chevillard, neveu de Jean Chevillard (1925-1994) ;
 Jean-Loup Chevillard (1955- ) romancier : cousin d'Eric Chevillard, neveu de Jean Chevillard (1925-1994) ;
 Bienheureux Jean Chevillard (1925-1994), prêtre missionnaire catholique, Père blanc, mort assassiné à Tizi Ouzou (Algérie) le , proclamé bienheureux martyr par le pape François le  ;
 Thierry Chevillard (1964-), écrivain français, auteur de roman policier.

Homonymie de toponyme